Lage steht für:
 Lage (Immobilie), Wohn- oder Geschäftsqualität eines Grundstücks oder Bauwerks
 Lage (Weinbau), Weinberg oder Teilbereich eines Weinbergs
 Lage (Buch), bestimmte Anzahl Blätter in der Buchbinderei
 Kreislage, bei einem Theodolit oder Winkelmessinstrument
 Lage eines Ortes auf der Erde, siehe Geografische Koordinaten
 Lage beim Schwimmen, siehe Schwimmsport #Lagenschwimmen
 Lage von Parametern einer Häufigkeitsverteilung, siehe Lageparameter (deskriptive Statistik)
 Lage als Bezeichnung für die Umweltbedingungen einer Pflanze, siehe Standort (Ökologie)

 Situation, in der sich eine Person, eine Gesellschaft oder ein Gegenstand befindet
 Ort einer Person oder eines Gegenstandes, siehe Bezugssystem
 geometrische Lage eines Gegenstands, siehe Pose (Technik)

musikalisch:
 Lage (Saiteninstrument), Stellung der linken Hand auf dem Griffbrett bei Saiteninstrumenten
 Lage von Akkorden

Lage ist der Name folgender Orte im deutschen Sprachraum:
 Lage (Lippe), Stadt im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Lage (Dinkel), (historisch Herrlichkeit Lage), Gemeinde im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Lage (Haselünne), Ortsteil der Stadt Haselünne, Landkreis Emsland, Niedersachsen

Lage ist der Name folgender Orte im welschen Sprachraum:
 Lage (Portugal), Ort in Nordportugal mit ca. 2800 Einwohner
 Lage (Spanien), Ort an der Nordwestküste Spaniens
 Lage (Baxoi) (拉根乡), Gemeinde im Kreis Baxoi im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Kommende Lage, Wallfahrtsort in der Gemeinde Rieste, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Park Lage bei Rio de Janeiro

 Lage oder de Lage ist der Familienname folgender Personen:
 Aluizio Lage (1919–1974), brasilianischer Schwimmer
 Ana Miranda de Lage (* 1946), spanische Politikerin, MdEP
 Andrés Lage (* 1991), venezolanischer Segler

 Guy Raynaud de Lage (1905–1993), französischer Romanist
 Jordan Lage (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Julian Lage (* 1987), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Klaus Lage (* 1950), deutscher Rockmusiker
 Thomas De Lage Sumter (1809–1874), US-amerikanischer Politiker

 Lage, Gemengenlage oder Einsatzlage steht für:
 Lage (Notfalleinsatz), Gegebenheiten und Bedingungen im Rettungswesen
 Militärische Lage, Situation eines militärischen Verbandes bezüglich seiner Umwelt
 Polizeiliche Lage, Situation, in der von der Polizei ein Handeln gefordert ist
 Sicherheitslage, Gesamtschau der Bedrohung staatlicher Organe, oder Einschränkung der inneren Sicherheit
 Gemengelage,  steht ursprünglich in der Landwirtschaft für die Zerstreuung einzelner Ackergrundstücke eines Besitzers über die gesamte Feldmark

Siehe auch:
 Exposition (Geographie), landwirtschaftliche Lage, Ausrichtung der Anbaufläche nach Sonneneinstrahlung
 Laage
 Lüttje Lage (Hannoversches Mischgetränk)
 Soziale Lage (Lebensqualität von Bevölkerungsgruppen)
 Stimmlage (Tonumfang von Singstimme oder Instrument)
 Laage (Begriffsklärung)
 Lagen
 Layer (Begriffsklärung: englisch für „Lage, Schicht, Ebene“)
 Zulage